Elena, Jelena o Helena de Serbia puede referirse a:

 Helena de Serbia, reina Consorte de Hungría, esposa del rey Béla II de Hungría.
 Helena de Serbia, reina consorte del Reino de Serbia, esposa de Esteban Uroš I. 
 Helena de Bulgaria, emperatriz de Serbia, emperatriz consorte de Serbia.
 Elena de Serbia, princesa consorte de Rusia, 
 Helena Doukaina Angelina, reina consorte de Serbia.
 Jelena Lazarević, princesa consorte de Zeta.
 Maria de Serbia, Reina de Bosnia, reina consorte de Bosnia.